Serravalle (italienisch „Talenge“) steht für:

Gemeinden:
 Serravalle TI, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Serravalle (San Marino), San Marino
 Serravalle a Po, Provinz Mantua, Italien
 Serravalle di Chienti, Provinz Macerata, Italien
 Serravalle Langhe, Provinz Cuneo, Italien
 Serravalle Pistoiese, Provinz Pistoia, Italien
 Serravalle Scrivia, Provinz Alessandria, Italien
 Serravalle Sesia, Provinz Vercelli, Italien

Ortsteile:
 Serravalle (Trentino), Gemeinde Ala im Trentino, Italien
 Serravalle (Vittorio Veneto), Provinz Treviso, Italien
 Castello di Serravalle, Gemeinde Valsamoggia, Provinz Bologna, Italien

Weiteres:
 Serravalle (Burg), Ruine im Kanton Tessin, Schweiz
 Serravalle, landläufiger Name für die Autostrada A7 (Italien)